Miejscowości w USA:
 Fort Ripley – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
Gminy w USA:
 Fort Ripley (ang. Fort Ripley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing